Орифджон (Ориф) Бободжанов (1931 — ?) — главный зоотехник колхоза им. С.Урунходжаева Ходжентского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Родился 05.10.1931 в кишлаке Шайх Бурхон Ходжендского района.

Окончил Худжандский сельхозтехникум (1950) и Таджикский СХИ (1955).

В 1955—1970 гг. главный зоотехник колхоза «Москва» (с 1967 им. С.Урунходжаева) Ходжентского района - крупнейшего в регионе сельскохозяйственного предприятия, которым руководил его земляк Саидходжа Урунходжаев. 

Заслуженный зоотехник Таджикской ССР (1957). За высокие показатели по производству шерсти присвоено звание Героя Социалистического Труда (22.03.1966).

С 1970 г. зав. фермой того же колхоза.

Источники 
 Худжанд. Главная научная редакция таджикских энциклопедий, 1999 — Всего страниц: 927
Заслуженные зоотехники Таджикской ССР